Бенжамен Батай (; род. 25 июля 1992) — французский гандболист, играющий на позиции разыгрывающего и выступающий за клуб «Сен-Рафаэль Вар».

Карьера

Клубная карьера 
Батай начинал свою карьеру в 2010 году в «Иври», в сезоне 2010/11 Батайл сыграл 1 матч. В 2012 году Батай стал игроком «Трамбле», в котором сыграл 3 сезона. В 2015 году Батай вернулся в «Иври».

Статистика

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/lidl-starligue/joueurs/benjamin-bataille
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2010-11/player/544108/Benjamin+Bataille
 http://sport24.lefigaro.fr/handball/division-1/fil-info/grebille-absent-6-a-8-mois-768907

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки ГК «Иври»
Игроки ГК «Монпелье»
Игроки ГК «Сен-Рафаэль Вар»